Oficjalne symbole terytorium Jukon

Linki zewnętrzne 
 

Symbole kanadyjskich terytoriów